Ел Палмар Гранде има више значења:

 Ел Палмар Гранде (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар Гранде (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар Гранде (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику